Nick Johnson, joueur américain de baseball né en 1978 ;
 Nick Johnson, joueur canadien de hockey sur glace né en 1985 ;
 Nick Johnson, joueur anglais de rink hockey ;
 Nick Johnson, joueur américain de basket-ball né en 1992.